W grupie A Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020 znalazły się reprezentacje Turcji, Włoch, Walii i Szwajcarii. Mecze zostały rozegrane w dniach od 11 do 20 czerwca 2021 na Stadio Olimpico w Rzymie i Stadionie Olimpijskim w Baku. Do 1/8 finału awansowały reprezentacje Włoch, Walii i Szwajcarii, natomiast reprezentacja Turcji zakończyła udział w turnieju.

Tabela 
Legenda:

Mecze 
Godziny rozgrywania meczów zostały podane według czasu środkowoeuropejskiego letniego (UTC+2). W przypadku meczów w Baku podany jest również czas lokalny (UTC+4)

Turcja – Włochy 

 Piłkarz meczu:
  Leonardo Spinazzola

Walia – Szwajcaria 

 Piłkarz meczu:
  Breel Embolo

Turcja – Walia 

 Piłkarz meczu:
  Gareth Bale

Włochy – Szwajcaria 

 Piłkarz meczu:
  Manuel Locatelli

Szwajcaria – Turcja 

 Piłkarz meczu:
  Xherdan Shaqiri

Włochy – Walia 

 Piłkarz meczu:
  Federico Chiesa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 UEFA: Oficjalna strona internetowa 
 UEFA: Grupa A Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020